Gerade steht für:

 Gerade, grundlegendes Objekt der Geometrie
 Gerade, kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, siehe Geodäte
 Gerade, axiomatisch gefordertes geometrisches Objekt, siehe Projektive Geometrie #Axiomatische projektive Geometrie
 Gerade (Erbe), im mittelalterlichen Recht ein Erbteil an weibliche Familienmitglieder
 Gerade, Schlagtechnik mit der Schlaghand, siehe Cross (Boxen)
 Gerade, Schlagtechnik mit der Führhand, siehe Jab (Boxen)

gerade steht für:
 umgangssprachlich der jetzige Augenblick, siehe Gegenwart
 ganze Zahl, die durch 2 teilbar ist, siehe Parität (Mathematik)
 reelle Funktion, siehe Gerade und ungerade Funktionen
 Parität einer Permutation, siehe Vorzeichen (Permutation)

Siehe auch: